KNJ kan syfta på:

 Kimstad–Norrköpings Järnväg
 Krylbo–Norbergs Järnväg